Pic de Sotllo
 Serrat de Sotllo
 Estany de Sotllo
 Coll de Sotllo